Spitzer může označovat:

Příjmení osob 
 André Spitzer (1945–1972) – izraelský šermíř a trenér, zavražděný během Mnichovského masakru
 Eliot Spitzer (* 1959) – americký právník a politik, bývalý guvernér státu New York
 Frank Spitzer (1926–1992) – rakousko-americký matematik
 František Spitzer (1898–1945) – český dramatik a překladatel, autor rozhlasových her 
 Chanan Porat, původním jménem Chanan Spitzer (1943–2011) – izraelský politik
 Jan Václav Spitzer (1711–1773) – český malíř doby baroka
Karl Heinrich Spitzer (1830–1848) – rakousko-židovský student, první oběť tzv. Březnové revoluce
 Leo Spitzer (1887–1960) – rakousko-americký romanista, historik, literární kritik a teoretik
 Lyman Spitzer (1914–1997) – americký teoretický fyzik
 Paul Spitzer (konec 14. století) – rychtář Prešpurku (Bratislavy)
 Robert Spitzer (1932–2015) – americký psychiatr
 Silda Wall Spitzerová (* 1957) – manželka Eliota Spitzera

Objekty či předměty 
 Spitzerův vesmírný dalekohled – vesmírná observatoř
 Spitzer Science Center – centrum pro analýzu dat ze Spitzerova vesmírného dalekohledu
 Spitzer (planetka) – planetka 2160 v hlavním pásu
 Loncin Spitzer – motocykl
 špicr (z něm. Spitzer) – sochařské či kamenické dlátko s hrotem

Lokality 
 Spitzer – název dvou obcí v Německu

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení
Anglická příjmení